Domus Medica (vereniging) - Vlaams/Brusselse vereniging voor huisartsen
 Domus Medica (gebouw) - Gebouw in Utrecht, hoofdkantoor van onder andere de KNMG